Lassendorf bezeichnet:

 Lassendorf (Gemeinde Gitschtal), Ortschaft der Gemeinde Gitschtal, Bezirk Hermagor, Kärnten
 Lassendorf (Gemeinde Magdalensberg), Ortschaft von Magdalensberg, Bezirk Klagenfurt-Land, Kärnten